Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1956.

Turnierplan

Quellen 
 Neues Deutschland, Ausgaben vom 24. Juni bis 3. Juli 1956
 Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. Juni bis 3. Juli 1956,
jeweils online verfügbar unter http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse/ bei der Staatsbibliothek Berlin.

Anmerkungen 

1956
Tennisturnier 1956